Hotel Ambassador je název více hotelů:

 Hotel Ambassador (Praha) – hotel na Václavském náměstí v Praze,
 Hotel Ambassador (Los Angeles) – hotel v letech 1921–1989 v kalifornském Los Angeles,
 Národní dům (Karlovy Vary), oficiálně Grandhotel Ambassador Národní dům – hotel v Karlových Varech, 
 Disney Ambassador Hotel – hotel v Urajasu, východně od Tokia.